Railton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1884-1955), militaire et homme religieux anglais
 (né en 1940), joueur australien de football australien
 (1849-1913), personnalité écossaise de l'Armée du Salut
 (1857-1910), artiste et illustrateur anglais
 (1906-1992), officier britannique
 (1886-1948), archidiacre anglais
Peter Railton (né en 1950), philosophe américain
Reid Railton (1895-1977), ingénieur automobile britannique
 (c. 1522-c. 1575), homme politique anglais
 (1915-2001), chef d'orchestre britannique
 (1800-1877), architecte anglais
Victor Railton (1906-1996), homme politique canadien en Ontario

Toponyme

Railton Road, rue du borough de Lambeth, Londres

, ville de la Tasmanie

, communauté du Kentucky

Automobiles
Railton, marque de voitures anglaises
Campbell-Railton Blue Bird, voiture de records de vitesse sur terre
Napier-Railton, voiture de course à moteur d'avion
Railton Special, véhicule à moteur et à records de vitesse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme